Fürle ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Fürle (* 1939), deutscher Mediziner
 Brigitte Fürle (* 1960), österreichische Theaterwissenschaftlerin